Distrito Federal kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Brasiliens federala distrikt, delstat,

Mexiko 

 Distrito Federal (delstat) 
 Mexico City (2016–) 
 Distrito Federal, Chiapas, ort, Chiapa de Corzo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar